Adey ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Adey (1930–1994), schottischer Fußballspieler
 Christopher Adey (* 1943), britischer Dirigent und Violinist
 George Adey (1877–??), englischer Fußballspieler
 John Adey (* 1943), britischer Sprinter
 Tom Adey (1901–1986), englischer Fußballspieler
 Wilf Adey (1909–1975), englischer Fußballspieler
 W. Ross Adey (1922–2004), australischer Neurowissenschaftler

Siehe auch:
 Aday